Az 1948. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 2-án és február 4-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Trude Jochum-Beiser nyerte meg. A Magyarországot képviselő Iglóiné Eleőd Anikó a műlesiklásban már nem indult, helyezetlenül zárt.

A versenyszám ezt követően először csak 1988-ban szerepelt a téli olimpia programjában.

Eredmények 
A verseny egy futam lesiklásból és két futam műlesiklásból állt. Az összesített pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Lesiklás 
A futam megegyezett a lesiklás versennyel.

Műlesiklás 
Megjegyzés
*5 másodperc büntetést kapott

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1948. évi téli olimpiai játékokon